Улица Фирдоуси — улица в ряде городов мира. Названа в честь иранского поэта Фирдоуси (935—1020).

 Улица им. Фирдоуси (Баку, Азербайджан).
 Улица им. Фирдоуси (Ереван, Армения).
 Улица Фирдоуси (Тбилиси, Грузия)
 Улица Фирдоуси в Тегеране
 Улица им. Фирдоуси (Душанбе, Таджикистан).
 Улица им. Фирдоуси (Самарканд, Узбекистан).
 Улица им. Фирдоуси (Ташкент, Узбекистан).

Улица Фирдоуси в Киеве в 1944 году сменила название, ныне — улица Заньковецкой.